Косшокы () — станция в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Арайлынского сельского округа. Код КАТО — 116655200.

География 
Станция расположена в северной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Акмол, в 12 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Арайлы.

Абсолютная высота — 335 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Тонкерис — на юго-востоке, село Караменды батыра — на юго-западе, станция Тастак — на западе.

Через станцию проходит Южносибирская железнодорожная магистраль.

История 
Станция образована в 1943 году.

До 1989 года — являлась административным центром Косчекинского сельсовета (село Косчеку, станций Жайнак, Тастак, разъезды 93, 96).

В периоде 1991—1998 годов, в процессе упразднение Косчекинского сельсовета — была передана в состав Максимовского сельсовета.

Население 
В 1989 году население станции составляло 413 человек (из них казахи — 63%, русские — 23%).

В 1999 году население станции составляло 472 человека (239 мужчин и 233 женщины). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживал 421 человек (215 мужчин и 206 женщин).

Улицы 

 ул. Алаш
 ул. Ибрая Алтынсарина
 ул. Кахарман

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Переименованные населённые пункты Казахстана